Libanotis matthioli är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Libanotis matthioli ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
matthioli